Приграничные сражения в начале Великой Отечественной войны:
 Приграничные сражения (1941) — боевые действия советских войск прикрытия и пограничных войск 22—29 июня 1941 года в приграничных районах СССР на территории Литвы, южной части Латвии, Белоруссии и Западной Украины против войск Германии.
 Приграничные сражения в Молдавии — оборонительная фронтовая операция советского Южного фронта против румынско-немецких войск в Бессарабии и Северной Буковине.